Thierry Fournier né le  à Oullins est un artiste français contemporain. Sa pratique aborde principalement les limites de l’humain, vis-à-vis du vivant et des technologies. Il est également curateur, chercheur, enseignant et éditeur.

Biographie 
Né en 1960 à Oullins, Thierry Fournier est architecte de formation, diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon. Il a collaboré après ses études à de nombreux projets interdisciplinaires (architecture, urbanisme, musique, théâtre, danse, cinéma) avant de compléter sa formation à l’Ircam et de donner une forme autonome à sa pratique artistique en 1998.

Son travail fait régulièrement l'objet d'expositions personnelles (Université Paul Valéry Montpellier 2020, L'Art dans les Chapelles 2020, Capa Aubervilliers 2018, Villa Henry (Nice) 2018, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis 2017, Lux Scène nationale de Valence 2015, Contexts 2011, La Chartreuse - CNES 2008...) et collectives (voir liste ci-dessous).

En tant que curateur, il conçoit et dirige les expositions Selphish (avec Pau Waelder, Mécènes du Sud Montpellier-Sète, 2020) The Watchers (Institut français du Japon / Mori Tower, Tokyo, 2019), Andrés Baron Mirror Travelling (Cité Internationale des Arts, Paris, 2018), Données à voir (La Terrasse Espace d'art de Nanterre, 2016), Ce qui manque (La Panacée, Montpellier, 2014), Fenêtre augmentée (cinq éditions dont Centre Pompidou Paris, 2011), Cohabitation (Musée des Beaux-arts de Nancy 2011), The Self and the World (Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy), 2013-2015), Conférences du dehors (La Chartreuse - Centre national des Ecritures du Spectacle, 2008). Il co-initie des projets collectifs de réflexion sur les formes curatoriales et éditoriales (Echolalie, Pandore...) et sur les conditions économiques des pratiques artistiques, en tant que cofondateur du groupe Économie solidaire de l'art. 

Il a créé et codirigé deux ateliers de recherche consacrés aux enjeux et formes contemporaines de l'exposition : 
- Displays de 2015 à 2019 (laboratoire de recherche EnsadLab, Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, Paris)
- Electroshop puis l'atelier de curatoriat collectif et collection publique Collection Artem à l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy. Il a été artiste-professeur invité au Fresnoy, Studio national des arts contemporains, en 2017-2018.

Il vit et travaille à Aubervilliers.

Expositions personnelles 
2020 - L'Art dans les chapelles, Pontivy, cur. Eric Suchère 
2020 – Órganon, Université Montpellier 3
2019 – Ecotone, Centre culturel de l’Université Montpellier 3
2018 – Axolotl, avec Laura Gozlan, Capa Aubervilliers
2018 – Machinal, Villa Henry, Nice
2017 – Heterotopia – Synesthésie, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
2015 – Overflow – Lux Scène nationale de Valence
2011 – Hotspot – Contexts (Paris)
2010 – Seul Richard, performance, La Chartreuse CNES, Villeneuve lez Avignon
2009 – Un Geste qui ne finit pas – Lux Scène nationale de Valence
2009 – Point d’orgue – Kawenga / Montpellier
2008 – Step to step — École des beaux-arts de Rennes
2008 – Conférences du dehors – La Chartreuse CNES, Villeneuve lez Avignon
2005 – Réanimation – CCN Ballet de Lorraine, Nancy. Avec Samuel Bianchini et Nathalie Simon
2003 – Le Trésor des Nibelungen – Carré des Jalles, Saint-Médard en Jalles
2002 – L’Ombre d’un doute – Muséum d’histoire naturelle, Lyon
2001 – La Mue de l’ange, performance – Maison de la Culture de Bourges
2000 – The Nibelungen Treasure – Nibelungen Museum, Worms (Allemagne)
2000 – La Mue de l’ange, performance – Théâtre de la Ville, Montréal (Canada)
2000 – The Nibelungen Treasure – Goethe Institut, Paris

Commissariat d'exposition 

2022 – This Land is Your Land, Château de Goutelas
2020 – Selphish Mécènes du Sud Montpellier-Sète, avec Pau Waelder
2019 – The Watchers, Institut français du Japon, Mori Tower, Tokyo, Japon
2018 – Andrés Baron / Mirror Travelling, Cité Internationale des Arts
2016 – Données à voir, La Terrasse, Espace d’art de Nanterre, avec Sandrine Moreau
2015 – Fenêtre augmentée 05, La Panacée, Montpellier
2014 – Fenêtre augmentée 04, Château royal de Collioure
2014 – Ce qui manque, La Panacée, Montpellier
2013 – Fenêtre augmentée 03, Friche de la Belle de mai Panorama, avec Zinc, (Marseille)
2012 – Fenêtre augmentée 02, Prats de Mollo (Pyrénées orientales)
2012 – Cohabitation 02, Galerie NaNiMa, ENSA Nancy
2011 – Cohabitation 01, Musée des beaux-arts de Nancy, avec Jean-François Robardet
2011 – Fenêtre augmentée 01, Centre Pompidou, Paris
2008 – Conférences du dehors, La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle
2007 – Open 2007, avec le collectif Echolalie, Lelabo, Paris
2006 – Fondation du collectif Echolalie
2004 – Revue Pandore, Hors-série Juliette Fontaine 
1996 – Projet curatorial sur CD Pandore, 10 numéros et un hors-série parus

Expositions collectives (sélection) 

2021 – Instructions Follow, https://feralfile.com/, com. Pau Waelder
2021 – Shared Sacred Sites, Cermodern, Ankara, com. Dionigi Albera & Manoël Pénicaud
2021 – Des Mondes Possibles, Mérignac, com. Emeline Dufrennoy
2020 – Muses Algorithmiques, Grrranit Belfort, com. Pierre Soignon
2020 – Biennale Chroniques, Aix-en-Provence, com. Mathieu Vabre
2019 – Shared Sacred Sites, Depo Gallery, Istanbul, comm. Dionigi Albera & Manoël Pénicaud
2019 – Aube immédiate, vents tièdes, Mécènes du Sud Montpellier, comm. Victorine Grataloup et Diane Turquety
2018 – Panorama #20, Le Fresnoy, Tourcoing, comm. José-Manuel Gonçalvès
2018 – Fading away, Galerie 22,48 m2, Paris, comm. Céline Flécheux et Rosario Caltabiano
2017 – Variation Art Fair, Cité Internationale des Arts, Paris, comm. Dominique Moulon
2017 – Langage Machines, Fondation Vasarely / Seconde Nature, Aix-en-Provence, comm. Emilie Fouilloux, Corentin Touzet, Mathieu Vabre
2017 – Ososphère, Opéra du Rhin, Strasbourg
2017 – Well, I’m the only one here, Alma Paris, com. Jean-Christophe Arcos & Laurent Lacotte
2017 – In Lothringens Fruchtbäume kletterte ich…, Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken
2017 – Chroniques, Seconde Nature / Zinc, Marseille2017 – Variation Art Fair, Cité Internationale des Arts, Paris, comm. Dominique Moulon
2017 – Le Paradoxe du Cartel, Galerie Delaunay, Paris, comm. Isabelle de Maison Rouge
2017 – Newwwar, Bandjoun Station Art Center (Cameroun), comm.Marion Zilio
2017 – Sacred sites, MMCA, Biennale de Thessalonique (Grèce), comm. Thouli Misiroglou
2017 – Open Codes, ZKM, Karlsruhe (Allemagne), comm. Peter Weibel & Yasemin Keskintepe
2017 – Well, I’m the only one here, Alma Paris, com. Jean-Christophe Arcos & Laurent Lacotte
2017 – In Lothringens Fruchtbäume kletterte ich…, Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken
2017 – Chroniques, Seconde Nature / Zinc, Marseille
2016 – Variation Art Fair, Cité Internationale des Arts, Paris, comm. Dominique Moulon
2016 – Données à voir, La Terrasse, Espace d’art de Nanterre
2016 – Home Cinema, Daegu Contemporary Art Museum, Corée
2016 – Home Cinema, Printemps de Saint-Sauveur, Lille
2016 – Perceptions, festival Via (Maubeuge), commissaires Emilie Fouilloux et Vladimir Demoule
2016 – Perceptions, festival Exit (Créteil), commissaires Emilie Fouilloux et Vladimir Demoule
2016 – Real Time, Ars Santa Monica, Barcelone (ES), commissaire Pau Waelder
2015 – Festival Ososphère, Strasbourg
2015 – Festival du Nouveau Cinéma, Montréal (Canada)
2015 – Renaissance, Lille (FR), commissaire Didier Fusilier
2015 – Kunst und Kino, Musée national d’art égyptien, Munich, commissaire Franziska Stöhr
2015 – Home Cinema, VIA (Maubeuge, FR) & EXIT (Créteil, FR), commissaire Charles Carcopino
2014 – Un mouvement dans le passage du temps, La Terrasse Espace d’art de Nanterre, com. Sandrine Moreau
2014 – Mémoires d’un amnésique -!, Maison Populaire de Montreuil, commissaire Marie Frampier
2014 – Digital Choc Festival, Institut Français, Tokyo / Kyoto / Sapporo, Japon
2014 – Alter Narratives, galerie Atsuko Barouh, Tokyo, commissaire Yukiko Shikata
2014 – The End is the Beginning, galerie The Wand, Berlin
2013 – Festival du Nouveau Cinéma, Montréal, prix spécial du jury
2013 – Sleep Disorders #6, Cité internationale des Arts
2013 – Art App Award, ZKM, Karlsruhe
2013 – Festival Chemins Electroniques, Pau
2013 – Festival Bouillants, Rennes
2013 – Silent Rooms, commissaire Grégory Diguet, Kawenga (Montpellier)
2013 – Festival Hors-pistes, Centre Pompidou
2013 – Festival Emergences, Lux Scène nationale de Valence
2012 – Fantastic, Lille
2012 – Nuit Blanche, Aubervilliers
2012 – Festival Bouillants, Rennes
2012 – Festival Electroshoc, Bourgoin
2012 – Festival Des Souris et des Hommes, Le Carré des Jalles, St Médard en Jalles
2011 – Gamerz, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
2011 – Nuit Blanche, Aubervilliers
2011 – Rubbing Glances, Salles Poirel, Nancy
2011 – Cohabitation, Musée des beaux-arts de Nancy
2010 – Cohabitation, École nationale supérieure d’art de Nancy, Arc Electroshop
2010 – Entrelacs, création vidéo pour le spectacle de Lionel Hoche
2009 – Festival Ososphère, Strasbourg
2019 – Rencontres Chorégraphiques de Carthage
2009 – Festival Ososphère, Strasbourg
2008 – Open Source, Exposition Zaragoza, Pavillon de Monaco, Saragosse (Espagne)
2008 – Cube Festival, Le Cube, Issy-les-Moulineaux, commissaire Carine Le Malet
2008 – Festival JIM’08, organisé par le GMEA, Albi
2008 – Festival Seconde Nature, La Chartreuse CNES
2007 – Open 2007, Lelabo, Paris, organisé par le collectif Echolalie
2007 – Montre moi l’œuvre autrement, FRAC Haute-Normandie, com. Marc Donnadieu
2007 – Outlab, CITU, La Bellevilloise, Paris
2007 – Feedbackroom, École nationale supérieure d’art de Nancy
2006 – Festival Les Inaccoutumés, La Ménagerie de verre, Paris, commissariat Philippe Quesne
2005 – Alltag, ein Gebrauchanweisung, Techniches Museum Wien, commissaire Susanne Wernsing
2005 – Pavillon français de l’exposition universelle, Aichi (Japon)
2005 – Festival Ars Numerica, Montbéliard
2004 – Vers Agrippine, performance, Lelabo, Paris
2004 – Vers Agrippine, performance, Studio-Théâtre de Vitry
2003 – Festival Novellum, Toulouse
2003 – Festival Synthèse, Maison de la Culture de Bourges
2002 – Cyberarts Festival, Goethe Institut, Boston (USA), commissaire George Fifield
2000 – Core, performance, Festival ISEA, Le Divan du monde, Paris

Catalogues d'exposition 

– Órganon, texte de Juliette Fontaine et entretien avec Nathalie Moureau (photo), septembre 2021 (FR)
– La Main invisible, texte de Pau Waelder, avril 2021 (FR-EN)
– L’art dans les chapelles, juillet 2020, commissaire d’exposition Eric Suchère (FR)
– Selphish, Thierry Fournier et Pau Waelder, Mécènes du sud Montpellier-Sète, mars 2020 (FR-EN)
– Machinal, Paris, Pandore Édition, 2018 (FR), texte de Céline Flécheux et entretien avec Isabelle Pellegrini
– Heterotopia, catalogue d’exposition, Paris, Pandore Édition, 2017 (FR, EN)
– In Lothringens Fruchtbaüme kletterte ich…, catalogue d’exposition, Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken, 2017 (DE-FR)
– Overflow, catalogue d’exposition édition limitée et numérotée, Paris, Pandore Editions, 2015 (FR)
– Kino der Kunst, catalogue d’exposition, Munich, Eikon Süd, 2015 (DE-EN)
– Véritables préludes flasques pour un chien (5/4), catalogue d’exposition, Marie Frampier (dir), Montreuil, Maison Populaire, 2014 (FR)
– Flatland, catalogue du projet Fenêtre augmentée, Thierry Fournier & J. Emil Sennewald (dir), Paris, Pandore Édition, 2014 (FR)
– Alum, Thierry Fournier et Jean-François Robardet (dir), Paris, Art Book Magazine, 2014 (FR)
– Ce qui manque, catalogue d’exposition, Thierry Fournier (dir), Montpellier, La Panacée, 2014 (FR)
– Last Room / Dépli, catalogue, DVD et œuvre sur iPad, Pierre Carniaux et Thierry Fournier (dir), Paris, Pandore Édition, 2013 (FR-EN-JP)
– Step to Step, catalogue d’exposition, Luc Larmor (dir), Rennes, École des beaux-arts, 2009 (FR)
– La création numérique : Tendances, lieux, artistes, Anne-Cécile Worms (dir), Paris, MCD, 2008 (FR)
– Feedbackroom, DVD, Paris, Point d’exclamation & Éditions du Parc, 2009 (FR-EN)
– Digital Dance – 4th Monaco International Dance Biennal, catalogue, Paris, MDF, 2006 (EN)
– Exposition internationale d’Aichi, Pavillon Français, catalogue d’exposition, Paris, Hachette 2005 (FR-EN-JP)
– ISEA 2000, Révélation, catalogue d’exposition, Paris, Musica Falsa, 2000 (EN)
– Le Livre du poète anonyme, catalogue d’exposition, Olivier Auber & Bernd Hoge (dir), Worms, NibelungenMuseum, 2000 (DE-EN-FR)

Textes critiques 

– Altérités incorporées, entretien avec Marion Zilio, revue Possible #2 : PDF, en ligne (FR)
– Céline Flécheux, En Vigie, in Machinal, catalogue d’exposition, Paris, Pandore, 2018 (FR)
– Chiara Ciociola, I quit, social mirroring, Neural.it, 
– Jean-Louis Poitevin, Heterotopia, texte de Ingrid Luquet-Gad, TK-21, 
– Peter Johnson, Thierry Fournier – Heterotopia, Heterotopian Studies, 
– Marie-Pierre Sensey, Langages Machines, Quand l’écriture mute, Les Soirées de Paris,  (FR)
– Fabien Cassar, Langages Machines, l’ère des œuvres 2.0, My Provence, 
– Ingrid Luquet-Gad, Heterotopia in Heterotopia, catalogue d’exposition, Paris, Pandore 2017 (FR, EN)
– Entretien avec J. Emil Sennewald in Heterotopia, catalogue d’exposition, Paris, Pandore 2017 (FR, EN)
– Christine Palmiéri, Overflow et Sous-ensemble, Revue en ligne Archée,  (FR)
– J. Emil Sennewald, Charade, catalogue d’exposition Overflow,  (DE-FR)
– Pau Waelder, Trop de données ne suffit pas, catalogue d’exposition Overflow,  (EN-FR)
– Jean Cristofol, La Théorie du filet, catalogue d’exposition Overflow,  (FR-EN)
– Pau Waelder, Digital Life, Media Art Futures,  (ES-EN)
– Christine Palmiéri, dossier spécial Last Room / Dépli, Revue en ligne Archée,  (FR)
– Dominique Moulon, Dépli, de Tokyo à Montreuil, mediaartdesign.net,  (FR-EN)
– Jean Cristofol, « Territoire et paysage, entretien avec Thierry Fournier », in Flatland, catalogue d’exposition, Pandore Édition / App Store, 2014 (FR-EN)
– Céline Flécheux, « Fenêtre et horizon » in Flatland, catalogue d’exposition, Pandore Édition / App Store, 2014 (FR-EN)
– J. Emil Sennewald, « The Floating Eye, l’art de Thierry Fournier », in Flatland, catalogue d’exposition, Pandore Édition / App Store, 2014 (FR-EN)
– Anne-Lou Vicente, Le Tissu des images, publication et catalogue Last Room / Dépli, 2013 (FR-EN-JP)
– Nicolas Feodoroff, In Progress, publication et catalogue Last Room / Dépli, 2013 (FR-EN-JP)
– Marie Lechner, Last Room / Dépli, Doigt it yourself, Libération,  (FR)
– Cédric Mal, Last Room / Dépli, un film + une œuvre interactive, Le Blog Documentaire,  (FR)
– Charlotte Desaint et Rachell Vâlcu, Thierry Fournier’s Seul Richard and the Aesthetic of Dissemination, sous la direction de Florence March, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2010
– Nicolas Villodre, Un geste qui ne finit pas, Paris-Art,  (FR)

Prix, bourses, commandes publiques et résidences 

2020 – Lauréat avec Pau Waelder de l’appel à projets curatorial Mécènes du Sud Montpellier-Sète, projet Selphish
2019 – Bourse Dicréam, Ministère de la Culture et de la Communication, projet Selphish
2015 – Artiste en résidence, Synesthésie, Saint-Denis
2014 – Fonds SCAN, création numérique Région Rhône-Alpes
2014 – Artiste en résidence, Maison Populaire, Montreuil
2014 – Bourse Dicréam, Ministère de la Culture et de la Communication / CNC
2014 – DRAC Île-de-France, aide au projet / Synesthésie
2014 – Artiste en résidence, Synesthésie, Saint-Denis
2013 – Japan Media Arts Festival, nomination (œuvres interactives) pour Last Room / Dépli
2013 – Festival du Nouveau Cinéma (Montréal), prix spécial du jury pour Last Room / Dépli
2013 – Festival Hors-Pistes, Centre Pompidou
2012 – Aide au projet Culture Numérique, Région Languedoc-Roussillon
2011 – Bourse Dicréam, Ministère de la Culture et de la Communication / CNC
2011 – Lauréat, appel à projet Culture et TIC, Région Languedoc-Roussillon
2011 – Lauréat, appel à projet Futur en Seine, Région Ile de France
2010 – Résidences d’expérimentation à la Chartreuse / CNES (Villeneuve-lezAvignon)
2010 – Aide à la résidence, Région Languedoc-Roussillon
2010 – Aide à la création, Artem – Nancy
2009 – Bourse Dicréam, Ministère de la Culture et de la Communication / CNC
2008 – Bourse Dicréam, Ministère de la Culture et de la Communication / CNC
2008 – Résidence, La Chartreuse / CNES
2007 – Lauréat, concours pour le Pavillon de Monaco, exposition internationale de Saragosse
2007 – Résidence Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
2006 – Lauréat 1% artistique, La Petite Charme (Haute-Saône) – bâtiment non réalisé
2006 – Résidence Arcal Lyrique, Paris
2006 – Bourse Dicréam, Ministère de la Culture et de la Communication / CNC
2005 – Lauréat, concours pour le Pavillon français de l’Exposition universelle de Aichi (Japon)
2005 – Résidence, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
2004 – Commande d’œuvre, Jardin-musée du Nombril, Pougne-Hérisson (79)
2003 – Commande d’œuvre, Studio-Théâtre de Vitry
2003 – Commande d’œuvre, Institut de Musique Électroacoustique de Bourges
2000 – Commande d’œuvre, Cérémonies du millénaire (Ministère de la Culture)
1999 – Bourse internationale de création, Conseil des Arts du Canada
1998 – Lauréat, concours NibelungenMuseum Worms (Allemagne), avec A+H

Liens externes 

 
 Site officiel de Thierry Fournier

Plasticien français contemporain